BBQ peut faire référence à :
 barbecue, un moyen de cuisson ;
  ;
 Barbecue, un film d'Éric Lavaine en 2014.